Ел Секорд (,  3 березня 1958, Садбері) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду Канади.

Провів понад 800 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1975 року.

1978 року був обраний на драфті НХЛ під 16-м загальним номером командою «Бостон Брюїнс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 13 років (а згодом ще два сезони в ІХЛ), захищав кольори команд «Рочестер Американс», «Спрингфілд Індіанс», «Бостон Брюїнс», «Чикаго Блек Гокс», «Торонто Мейпл-Ліфс», «Філадельфія Флаєрс» та «Чикаго Вулвс».

Загалом провів 868 матчів у НХЛ, включаючи 102 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

У 90-х роках виступав у чиказькій лізі роликового хокею.

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1983.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Рочестер Американс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Бостон Брюїнс»
Уродженці Садбері